IÖ steht für:

 Internetökonomie, siehe E-Business
 Immobilienökonomie, siehe Immobilienwirtschaft

IO